Quijano puede referirse a:

Lugares 
Quijano (Cantabria): localidad del municipio de Piélagos (Cantabria), España.
Campo Quijano: ciudad de la provincia de Salta, Argentina.

Personas 
Alberto Quijano Guerrero: (1919-1995) historiador pastuso;
Alonso Quijano: Es como "realmente" se llamaba el hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Aníbal Quijano: (*1928) Sociólogo y teórico político peruano.
Carlos Quijano: (1900-1984) Ensayista y periodista uruguayo.
Hortensio Quijano: (1884-1952) Fue un abogado y político argentino.
Humberto Quijano Martínez: (1957-2018) Es un Jurista, exjuez, ex-magistrado y político colombiano.
Javier Quijano: (*1942) Es uno de los abogados más afamados en México.
Jerónimo Quijano: (1500-1563) Arquitecto y escultor español.
Jesús García Quijano: (1875-1947) Fue un cabo del Ejército Español que combatió en la Revolución Filipina.
Manuel Quijano: (*1967) Compositor y cantante español.
Manuel Quijano y García: Militar costarricense.
Santiago López y Díaz de Quijano: (1861-1928) Fue un empresario, mecenas y político español.
Trino González de Quijano: (1807-1854) Político español muerto en Alicante durante la epidemia de cólera.

Otros significados 
Café Quijano: Es un grupo musical español de pop.
Café Quijano (álbum): Es el primer álbum de dicho grupo musical.
Quijano: Compositor y cantante español de pop-rock latino.